Cet article recense les sites classés ou inscrits du département de la Haute-Garonne, en France.

Statistiques 
En 2020, la Haute-Garonne compte 159 sites protégés :
 55 sites classés 
 104 sites inscrits

Liste des sites classés
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

 TC : Tout critère
 A : Artistique
 P : Pittoresque
 S : Scientifique
 H : Historique
 L : Légendaire

Liste des sites inscrits
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

 TC : Tout critère
 A : Artistique
 P : Pittoresque
 S : Scientifique
 H : Historique
 L : Légendaire

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Site naturel classé
 Liste des monuments historiques de la Haute-Garonne

Liens externes 
 Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées, Bilan des sites classés et inscrits de Haute‑Garonne, sur le site de la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Occitanie, juillet 2015 (consulté le 26 novembre 2022).
 Fichier national des sites classés, sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, mis à jour le 29 décembre 2019 (consulté le 26 novembre 2022).